Вальтер Герман Нернст (нім. Walther Hermann Nernst; 25 червня 1864, Брізе — 18 листопада 1941, Обер-Цібелле) — — німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії у 1920 році.
 24748 Нернст (24748 Nernst) — астероїд головного поясу.
 Нернст () — великий стародавній метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.